Передача арабского письма латиницей (романизация арабского языка;  ) — передача написания и/или произношения слов и текстов, записанных арабским письмом, средствами латинской графики.

Арабский и некоторые другие языки записываются арабским письмом, которое как внешне, так и структурно довольно сильно отличаются от латинского алфавита. Издавна существовали попытки записи арабского алфавита латиницей. В течение XX века было предпринято несколько попыток стандартизации такой записи, однако ни одна из предложенных систем не стало полностью общеупотребительной.

В данной статье рассматривается передача арабского письма латиницей только в применении к арабскому языку, в основном в литературной его ипостаси.

При записи арабского алфавита латиницей возможны несколько подходов. Прежде всего, в зависимости от того, что мы хотим записать, различается транскрипция и транслитерация. Первая записывает произношение, вторая — написание. Кроме того, существуют редкие попытки использовать латинский алфавит для регулярной письменности на том или ином арабском языке или диалекте.

Транслитерация передаёт средствами одной графики графемы другой, в идеале так, чтобы был возможен обратный пересчёт. В случае с арабским дополнительная сложность состоит в том, что обычно арабский текст записывается с неполной вокализацией, то есть на письме отображаются только долгие гласные, а краткие читатель восстанавливает из контекста, опираясь на своё знание языка. Так, точной транслитерацией слова  будет , хотя на самом деле слово читается как . Краткие гласные могут быть записаны в арабском тексте с помощью специальных диакритик, хотя такая запись применяется только в специальных случаях (словари, учебники для иностранцев). Тем не менее, полная транслитерация должна делаться именно с такой, вокализованной записи.

Далее, при транслитерации естественно игнорируется произношение, не отображаемое на письме. Так, не передаётся ассимиляция (сандхи) последней согласной артикля al- перед т. н. солнечными согласными: например, al-nur произносится как an-nur.

Транскрипция может быть научной/точной, то есть не зависящей от целевого языка, и практической, то есть ориентированной на язык окружающего текста. Ср. транскрипцию  (невокализованная транслитерация: , вокализованная — ) средствами английского языка (Omar Khayyam) и немецкого (Omar Chajjam). С другой стороны транскрипция может передавать стандартное произношение (несколько условная вещь для арабского языка), либо региональное произношение (например, Багдада, Египта или Марокко), которое подчас в арабском очень сильно отличается.

Основные стандарты 

Существующие системы транслитерации можно разделить на две группы:
 «Технические» — стараются обходиться средствами ASCII диапазона, используя 26 латинских букв + либо знаки пунктуации, либо используя строчные/прописные буквы в разных значениях; обычно не передают никакой дополнительной информации (морфологической или фонетической) кроме той, что доступна непосредственно из арабской записи (а иногда и меньше); используются для узких технических целей и, как правило, не пригодны для чтения человеком (особенно не знающим арабского языка), за исключением системы для чатов, так как многие буквы и знаки используются без всякой связи с их значением как в других алфавитах на латинской основе, так и в других системах транслитерации арабского;
 «Научные» — используют диакритики, диграфы и надстрочные символы; большинство является не чистыми транслитерациями, а с элементами транскрипции: передают некоторые знаки исходя из произношения и иногда морфологии, почти всегда передают полностью вокализованную запись; используются в литературе, особенно научной.

Ниже в таблицах представлены следующие системы транслитерации и транскрипции:
 Название — названия даны латиницей в системе DIN-31635 и кириллицей без диакритик
 Научная транскрипция
 МФА — транскрипция с помощью Международного фонетического алфавита
 кириллическая — транскрипция на основе кириллицы с диакритическими знаками, используемая во многих русскоязычных работах по арабскому языку
 Научная транслитерация
 
 DIN (DIN-31635) (1982) — стандарт, установленный Немецким институтом по стандартизации (DIN) на основе правил, принятых на Международном конгрессе востоковедов 1936 года в Риме (в свою очередь основанных на правилах  ( ())). Наиболее распространённый стандарт научной транслитерации арабского языка.
 ISO (ISO 233) (1984) — стандарт, принятый ИСО в 1984 году, является единственный строгой транслитерацией: вокализация (огласовки) передаётся только если исходный арабский текст огласован, все знаки имеют уникальные соответствия, часто плохо соотносимые с реальным произношением.
 ISO/R (ISO/R 233) (1961) — предыдущий вариант транслитерации ISO, по-прежнему встречающийся в некоторых публикациях; в отличие от нового стандарта не является строгой транслитерацией.
 ГЭГНООН (1972) — стандарт, разработанный Группой экспертов ООН по географическим названиям; используется, в частности, в электронном атласе Encarta.
 ALA-LC (1997) — стандарт, разработанный совместно Американской библиотечной ассоциацией и Библиотекой Конгресса (American Library Association/Library of Congress) ; используется библиотеками США, Канада и Британской библиотекой.
 EI — транслитерация, используемая в авторитетной Энциклопедии ислама
 ISO simple (1993) — упрощённый вариант ISO 233-2.
 Практическая транскрипция
 лат. — наиболее распространённые варианты передачи арабских букв/звуков в европейских языках
 рус. — Арабско-русская практическая транскрипция
 Техническая транслитерация
 SATTS — ; разработана как однозначное соответствие латинице в азбуке Морзе.
 Qalam (1985) — система, использующая разницу в регистре для различения разных арабских букв, .
 Buckwalter — , разработана в 1990-х компании Ксерокс Тимом Бакуолтером ; также разницу в регистре и некоторые типографические знаки ($, *).
 BATR — Арабская транслитерация Бикдаш (Bikdash Transliteration), представляет собой некоторый компромисс между предыдущими двумя системами .
 ArabTeX (с 1992) — техническое «переложение» стандартов DIN-31635 и ISO 233 с использованием символов только из ASCII.
 Арабский интернет-транслит — спонтанно сложившаяся на рубеже XX–XXI веков система транслитерации с использованием цифр.

Таблица согласных

Особые сочетания

Гласные

Нунация

Другие знаки

Регулярные алфавиты 
Известно несколько попыток использовать латинский алфавит для регулярной письменности на том или ином арабском языке или диалекте.

 Мальтийский язык — использует латиницу как минимум с XV века.
 Среднеазиатско-арабский язык — для него в начале 1930-х годов в СССР был разработан и утверждён проект латинизированного алфавита, однако он практически не использовался.

См. также 
 Арабское письмо
 Арабско-русская практическая транскрипция
 Диакритические знаки в арабском письме
 Арабский интернет-транслит

Примечания

Литература 
 Гиляревский Р. С. (ред.) Практическая транскрипция фамильно-именных групп. — М.: Физматлит, 2004. Стр. 46—59.
 Инструкция по передаче на картах географических названий арабских стран / Сост.: В. И. Савина, С. С. Цельникер; Ред. Н. М. Наджарова. — М.: Наука, 1966.
  ALA-LC Romanization Tables: Transliteration Schemes for Non-Roman Scripts. Randal K. Berry (ed.). Library of Congress, 1997.
  Anleitung zur Transkription des Arabischen. Fachschaft Asiatisch-Orientalische Kulturwissenschaften, Universität Bonn, No date.
 Araabia / ‘Arabīy. Eesti Keele Instituut / Institute of the Estonian Language. KNAB: Kohanimeandmebaas / Place Names Database, 2003-02-08.
 Bauer, Thomas. Arabic Writing // Peter T. Daniels & William Bright (eds). The World’s Writing Systems. New York/Oxford, 1996.
 The Encyclopedia of Islam. New Edition. Leiden, 1960-.
 ISO 233:1984. Documentation — Transliteration of Arabic characters into Latin characters. International Organization for Standardization, 1984-12-15.
  ISO Rules for Transliteration // «Manual for the Preparation of Records in Deve lopment-Information Systems» by Gisele Morin-Labatut & Maureen Sly. Information Sciences Division, International Development Research Centre, 1982.
 Lagally, Klaus. ArabTeX — a System for Typesetting Arabic. User Manual Version 3.09. Institut für Informatik. Universität Stuttgart, 1999.
 Romanization System for Arabic. BGN/PCGN 1956 System.
  United Nations Romanization Systems for Geographical Names. Report on Their Current Status. Compiled by the UNGEGN Working Group on Romanization Systems. Version 2.2. January 2003.

Ссылки 
 Сравнение нескольких арабских транслитераций на сайте Института эстонского языка (Eesti Keele Instituut) 
 SATTS: Roman-to-Arabic mappings
 Omniglot: Arabic alphabet, pronunciation and language
 Onkosh: Arabic transliteration system converts Roman-based input to Arabic option with comprehensive search services.

Романизация
Арабское письмо